

Classifica

Risultati